Calycellina — рід грибів родини Hyaloscyphaceae. Назва вперше опублікована 1918 року.

Класифікація 
До роду Calycellina відносять 65 видів:

Примітки

Джерела 
 Höhnel, F. von. 1918. Fragmente zur Mykologie. XXII. Mitteilung (Nr. 1092 bis 1153). Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Math.-naturw. Klasse Abt. I. 127:549-634 - P.601

Роди грибів